Uray bezeichnet:

 eine russische Stadt im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen, siehe Urai
 eine im Zuge der türkischen Sprachreform ohne größeren Erfolg versuchte Ersetzung (Neologismus) des Begriffs Belediye

Uray ist der Name folgender Personen:
 Ernst Ludwig Uray (1906–1988), österreichischer Komponist
 Géza Uray (1921–1991), ungarischer Tibetologe
 Hilde Uray (1904–1990), österreichische Bildhauerin und Graphikerin
 Peter Uray (* 1939), österreichischer Schauspieler

siehe auch
 Urey